Die Handball-Bundesliga 1982/83 war die sechste der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 17. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Die Saison begann am 4. September 1982 und endete mit dem letzten Spieltag am 4. Juni 1983.

Saisonverlauf 
14 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag war Deutscher Meister 1983. Aufsteiger zur neuen Saison waren der MTSV Schwabing, der TSV Grün-Weiß Dankersen und die HSG Hannover (als Polizei SV Hannover). Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum neunten Mal statt.

Deutscher Meister 1983 wurde zum neunten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft vom VfL Gummersbach.

Der Polizei SV Hannover zog nach dem 17. Spieltag seine Mannschaft aus wirtschaftlichen Gründen zurück und stand damit bereits als erster Absteiger fest. Die 16 bis dahin ausgetragenen Spiele wurden aus der Wertung genommen. Aus der Handball-Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten außerdem der TuS Nettelstedt und die SG Dietzenbach, die sich in die Bezirksliga zurückzog.

In 156 gewerteten Spielen fielen mit insgesamt 6293 Toren (ø 40,3 pro Spiel) 1,1 Tore mehr als in der Saison 1981/82. Dabei gab es 108 Heimsiege, 17 Unentschieden und 31 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichneten die Reinickendorfer Füchse am 23. Spieltag mit 36:14 gegen die SG Dietzenbach. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 15. Spieltag die Mannschaft des TV Großwallstadt mit 13:32 bei der SG Dietzenbach. Das torreichste Spiel fand am 15. Spieltag zwischen dem TuS Hofweier und dem VfL Günzburg statt und endete 34:26. Das waren 20 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Fünf Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: TV 05/07 Hüttenberg (1×), SG Dietzenbach (1×), TV Großwallstadt (1×), MTSV Schwabing (2×) und VfL Gummersbach (21×). Torschützenkönig wurde mit 182 erzielten Toren Erhard Wunderlich vom VfL Gummersbach.

Den zum neunten Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des VfL Gummersbach.

Der VfL Gummersbach sicherte sich zusätzlich den Europapokal der Landesmeister.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

*Der Polizei SV Hannover zog nach dem 17. Spieltag seine Mannschaft aus wirtschaftlichen Gründen zurück.Die 16 bis dahin ausgetragenen Spiele wurden aus der Wertung genommen.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1983 gewann die Mannschaft vom VfL Gummersbach. Sie besiegte im Finale nach Hin- und Rückspiel am 11. und 18. Juni 1983 den TUSEM Essen mit 14:15 und 23:16 (gesamt 37:31).

Literatur

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1982/83

1982
Handballsaison 1982/83